Aurangabad puede referirse a:

Ciudades 
 Aurangabad (Maharashtra), ciudad de la India en el estado de Maharashtra.
 Aurangabad (Bengala occidental), ciudad de la India en el estado de Bengala Occidental.
 Aurangabad (Bihar), ciudad de la India en el estado de Bihar.

Distritos y divisiones administrativas 
 Distrito de Aurangabad, distrito de la India en el estado de Maharashtra.
 Distrito de Aurangabad (Bihar), distrito de la India en el estado de Bihar.
 División de Aurangabad, división del estado de Maharashtra en la India.